Vanguard (englisch „Vorhut, Vorreiter, Vortrupp“) steht für:

Orte:
 Vanguard (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Schiffe, U-Boote und Flugzeuge:
 Boka Vanguard, niederländisches Halbtaucherschiff für Schwerlasttransporte (ex. Dockwise Vanguard)
 HMS Vanguard, Kriegsschiffe der britischen Royal Navy
 Vanguard-Klasse (1835), Linienschiffsklasse der Royal Navy
 Vanguard-Klasse (1992), U-Boot-Klasse der Royal Navy
 Bell Vanguard, deutsches Containerschiff
 USNS Vanguard, US-amerikanisches Telemetrieschiff
 Vickers Vanguard, britisches Verkehrsflugzeug
 Vanguard, US-amerikanisches Jagdflugzeug, siehe Vultee P-66

Musik:
 Vanguard Records, Musik-Label
 Vanguard (Musik), Techno-Produzenten-Duo
 Majestic Vanguard, Metal-Band aus Schweden
 Run Run Vanguard, Rock-Band aus Berlin
 Village Vanguard, Jazz-Club in Greenwich Village, New York
 Sunday at the Village Vanguard, Album mit Bill Evans, Scott LaFaro und Paul Motian (1961)
 Coltrane „Live“ at the Village Vanguard, Jazzalbum von John Coltrane (1962)
 The State of the Tenor – Live at the Village Vanguard, Jazzalbum von Joe Henderson (1985)
 Live at the Village Vanguard (Marc-Ribot-Album), Jazzalbum von Marc Ribot (2012)
 Vanguard (Synthesizer), VST-Synthesizer

Autos:
 Sebring-Vanguard, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Standard Vanguard, PKW (1947 bis 1963)
 Standard Vanguard Junior, PKW der Standard Motor Company (1906 bis 1961)
 Toyota Vanguard, SUV von Toyota
 Vanguard Car Rental USA, US-amerikanisches Mietwagenunternehmen
 Vanguard Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Unternehmen:
 Vanguard International Semiconductor, taiwanisches Halbleiterunternehmen
 The Vanguard Group, US-amerikanische Investmentgesellschaft
 Vanguard AG, deutsches Unternehmen für Sterilgutaufbereitung und -versorgung
 Vanguard Media Limited, Nigeria
 China Resources Vanguard Shop, Supermarktkette aus Hongkong
 Vanguard World, chinesisches Unternehmen für Fotozubehör und Optikartikel
 American Vanguard Corporation, börsennotierter US-amerikanischer Agrarchemieproduzent

Medien:

 The Vanguard (Gambia), gambische Zeitung (1958–1960)
 Vanguard (Nigeria), nigerianische Tageszeitung (seit 1983)
 Star Trek: Vanguard, Romanreihe
 The Vanguard (Film), einen britischen Horrorfilm aus dem Jahr 2008
 Vanguard: Saga of Heroes, Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel
 Vanguard (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 1981
 Call of Duty: Vanguard, Videospiel aus dem Jahr 2021

Sonstiges:

 Vanguard-Nunatak, ein antarktischer Nunatak
 Vanguard-Projekt, Weltraumprojekt
 Vanguard 2, chinesisches Kurzstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffensystem, siehe QianWei-2
 Vanguard Award, LGBT-Preis
 Vanguard Anti-Cheat-System, von Riot Games

Siehe auch:

 Avantgarde